Teufelssteine (Molbergen) - hunebed nabij Molbergen in Nedersaksen, Duitsland
 Großsteingrab Teufelssteine - ganggraf nabij Osnabrück, Nedersaksen, Duitsland